Марку Суареш (* 1986) — — португальський та кабовердійський футболіст.
 Седрік Суареш — португальський футболіст, захисник клубу «Саутгемптон» та національної збірної Португалії.

 Суареш — село у повіті Клуж в Румунії.